C8orf48 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 319 амінокислот, а молекулярна маса — 36 790.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки